Geworgjan ist der Familienname folgender Personen:
 Ara Geworgjan (* 1960), armenischer Musiker und Produzent
 Arajik Geworgjan (* 1973), sowjetischer bzw. armenischer Ringer
 Artur Geworgjan (* 1975), armenischer Boxer
 Ashot Geworgjan (* 1989), armenischer Tennisspieler
 Hrant Geworgjan (* 1988), armenischer Fußballspieler
 Kirill Gorazijewitsch Geworgjan (* 1953), russischer Diplomat
 Nahapet Geworgjan (* 1957), armenischer Politiker
 Tsolak Geworgjan (* 1975), armenischer Tennisspieler

Siehe auch;
 Gevorgyan